Kerr — обозначение имени биолога-систематика, используемое при цитировании названий описанных им организмов.

Может соответствовать следующим персоналиям:
 Керр, Роберт () — шотландский историк и переводчик научной литературы
  — ирландский врач, исследователь флоры Таиланда